Koprin Sp. z o.o. – polski producent oprogramowania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, producent i dystrybutor programu do kosztorysowania Rodos oraz informatorów cenowych Eurocenbud.

Historia 
Firma Korpin Sp. z o.o. została zawiązana w roku 1987 z inicjatywy autorów programu do kosztorysowania. Korzenie firmy sięgają roku 1986, kiedy to ma miała premiera jednego z pierwszych w Polsce programów do kosztorysowania w budownictwie, Derby, wśród użytkowników którego znalazły się takie firmy, jak Miastoprojekt Warszawa, Miastoprojekt Częstochowa, Naftoprojekt, Mostostal, Exbud. Początkowy stan zatrudnienia w firmie wynosił 5 osób.

W roku 1991 powstał program Rodos, sztandarowy produkt firmy, będący bezpośrednim następcą Derby. Charakteryzuje się on nowatorskim, jak na owe czasy interfejsem, którego główną zaletą była możliwość korzystania z myszy oraz ergonomia pracy.

W ciągu kolejnych dwóch lat miała miejsce premiera Rodosa 3.18 (1997 rok) oraz Rodos X32 (1998 rok). Rodos 3.18 był jednym z najlepiej sprzedających się programów użytkowych w Polsce w latach 90., kończąc rok z liczbą 1.700 sprzedanych egzemplarzy. Rodos X32 z kolei to pierwsza okienkowa wersja Rodosa, w pełni zgodna z systemami Windows 95 oraz Windows NT.

W roku 2000 firma wydała program Rodos 5.0, wprowadzający jako pierwszy dwie metody liczenia kosztorysów, zaś dwa lata później firma wkroczyła na nowy rynek – wydawniczy, opracowując pierwsze Katalogi Nakładów Rzeczowych Kosztorysowania dla nowych technologii. Aktualnie w swoich zasobach wydawniczych firma posiada 41 Katalogów Nakładów Rzeczowych dla najbardziej popularnych nowych technologii i producentów materiałów budowlanych. W tym samym czasie miała miejsce premiera Rodosa 6.0 oraz bezpłatnego narzędzia do podglądu kosztorysów.

W roku 2003 na rynek wszedł program Rodos Mobil, będący w pełni przenośną wersją Rodosa 6.0, zapewniającą kosztorysantom metody pracy niedostępne w innych programach do kosztorysowania. Centrum Szkoleń Koprin rozszerza swoją działalność na cały kraj. Dwa lata później firma powołała oddział w Olsztynie, pod nazwą Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa. W 2006 roku firma wydaje skrypt Ćwiczenia z kosztorysowania oraz bezpłatną wersję edukacyjną programu kosztorysowego Rodos LE.

W roku 2009 miała miejsce premiera najnowszej wersji programu, Rodosa 2010, wzbogaconego o rozszerzoną bazę katalogową oraz nowe funkcje. Program Rodos jest używany przez około 20 tys. użytkowników w kraju i w Unii Europejskiej. Program posiada możliwość sporządzania wydruków w językach angielskim, niemieckim oraz innych definiowanych przez użytkownika.

Oprogramowanie

Nagrody i wyróżnienia 
 2006: Złoty medal na Międzynarodowych targach Budowlanych Budma w Poznaniu
 2005: Złota Iglica na Międzynarodowych Targach Budowlanych TAR-BUD we Wrocławiu
 2005: Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Warmii i Mazur OLTARBUD w Olsztynie
 2004: Pierwsze miejsce w Rankingu Kalejdoskopu Budowlanego na najlepszy program do kosztorysowania
 2004: Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Budowlanych GRYF-BUD w Bydgoszczy
 2003: Pierwsze miejsce w Rankingu Kalejdoskopu Budowlanego na najlepszy program do kosztorysowania
 2003: „Rekomendacja Jakości” dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0

Linki zewnętrzne 
 Strona główna firmy Koprin Sp. z o.o.

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością